Шелудченко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Шелудченко, Вера Тимофеевна (род. 1952) — бывший городской глава города Житомир.
 Шелудченко, Владимир Ильич (род. 1949) — бывший глава правления НАК «Нафтогаз Украины» (2006—2007).